Brasso kan syfta på:

 Brasso – en stad i Transsylvanien i västra Rumänien, se Brașov
 Brasso (putsmedel) – ett putsmedel